Irodalom
 Egy hölgy arcképe (The Portrait of a Lady), Henry James regénye (1881)

Filmek
 Egy hölgy arcképe (The Portrait of a Lady), 1968-as angol tévésorozat, rendezte James Cellan Jones
 Egy hölgy arcképe (The Portrait of a Lady), 1996-os angol–amerikai film, rendezte Jane Campion